Gerhard Schjelderup – compositore, scrittore e docente norvegese
 Ingrid Schjelderup – calciatrice norvegese
 Ingrid Schjelderup – politica norvegese
 Thorleif Schjelderup – saltatore con gli sci norvegese
 Thorleif Schjelderup-Ebbe – zoologo e psicologo norvegese